Brenig steht für:

 Brenig, einen Stadtteil von Bornheim
 Prenig (Pflug), einen Pflug der deutschen Pflugfabrik Karl und Josef Brenig 

Brenig ist der Familienname folgender Personen
 Bertram Brenig (* 1959), deutscher Veterinärmediziner
 Wilhelm Brenig (1930–2022), deutscher Physiker